О’Донован () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 О’Донован, Джон (1806—1861) — один из крупнейших ирландских историков, антикваров и знатоков ирландского языка.
 О’Донован, Джон Фрэнсис (?—1999) — ирландский шахматист.
 О’Донован, Иеремия (1831—1915) — ирландский революционер.
 О’Донован, Ричард (род. 1960) — ирландский шахматист.
 О'Донован, Ричард II (1764/1768—1829) — британский генерал.
 О'Донован, Эдвин (1914—2000) — американский художник-постановщик. Обладатель премии «Оскар» 1979 года за лучшую работу художника.

См. также